Улица Лоды́гина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Лодыгина — улица в Екатеринбурге.
 Улица Лодыгина — улица в Липецке (Дачный).
 Улица Лодыгина — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Лодыгина — улица в Перми.
 Улица Лодыгина — улица в Стрельне (Санкт-Петербург).

Украина 
 Улица Лодыгина — улица в Киеве.

См. также 
 Переулок Лодыгина (Санкт-Петербург)